Вест Лафајет има више значења:
 Вест Лафајет (Индијана)
 Вест Лафајет (Охајо)